Název Bělečský potok má více vodních toků:

 Bělečský potok (přítok Orlice) – levostranný přítok Orlice v okresech Pardubice a Hradec Králové
 Bělečský potok (přítok Stříbrného potoka) – levostranný přítok Stříbrného potoka v okrese Beroun
 Bělečský potok (přítok Svratky) – levostranný přítok Svratky v okrese Brno-venkov
 Bělečský potok (přítok Vlašimské Blanice) – pravostranný přítok Vlašimské Blanice v okrese Tábor